Джон Лофтус
  (род. 1950) — американский военный писатель, бывший военный разведчик.
  (1770–1845) — британский политик, пэр и член Парламента в Ирландии и Соединённом Королевстве.
 Джон Уэйн Лофтус (род. 1954) — американский писатель, атеистический пропагандист и блогер; бывший евангелический пастор.
  (1895–1976) — американский жокей.